Cesare Ciani, pittore italiano
Dino Ciani, pianista italiano
Edgardo Ciani, matematico italiano
Fabio Ciani, politico italiano
Franco Ciani, allenatore di pallacanestro italiano
Giuseppe Ciani, storico italiano
Giuseppe Ciani, pittore italiano
Michaël Ciani, calciatore francese
Suzanne Ciani, compositrice statunitense
Francesca Ciani Passeri, pattinatrice a rotelle italiana